Вільха — рід дерев і чагарників родини березових (Betulaceae).
 Вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.)
 Вільха сіра (Alnus incana L.)
 Вільха зелена (Alnus viridis)
 «Вільха» — український ракетний комплекс з коригованою ракетою калібру 300 мм на основі РСЗВ «Смерч».
 Вільха (Житомирський район) — село в Україні